David Beecroft ist der Name folgender Personen:

* David Beecroft (Schauspieler) (* 1960), US-amerikanischer Schauspieler
 David Beecroft (Musiker), kanadischer Jazzmusiker, Saxophon